Bourne End kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bourne End, Hertfordshire, ort i England, 
 Bourne End, Buckinghamshire, ort i England,